Die Damallsvenskan 2018 war die 31. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 14. April und dem 27. Oktober 2018 statt. Meister wurde Piteå IF, der zum ersten Mal die schwedische Meisterschaft gewinnen konnte. Torschützenkönigin wurde die Deutsche Anja Mittag vom FC Rosengård mit 17 Saisontoren. Die Abstiegsplätze belegten Hammarby IF und IFK Kalmar. Aus der zweitklassigen Elitettan stiegen Kungsbacka DFF und KIF Örebro auf.

Tabelle

Beste Torschützinnen 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spielerinnen nach Anzahl Elfmetern, danach alphabetisch sortiert.

Weblinks 
 Damallsvenskan 2018 bei soccerway.com

Einzelnachweise 

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2018